Rothsee ist

die Bezeichnung für Gewässer:
 Rothsee im Landkreis Roth
 Rothsee (Zusmarshausen) im Landkreis Augsburg
 Rothsee (Bischofsheim in der Rhön) im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld, siehe Gewässer der Rhön
 Rothsee (Hardtbach) im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

ein Ortsname:
 Rothsee (Weilheim in Oberbayern), Ortsteil der Stadt Weilheim in Oberbayern, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Rodsee, Gewässer bei Frankfurt/Main
 Rohsee, Gewässer bei Frankfurt/Main
 Rötsee, Gewässer im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Roter See
 Rotelsee
 Rotensee
 Rothensee
 Rotsee, Gewässer im Schweizer Kanton Luzern, Schreibweise auch Rootsee
 Röthsee (BKL), mehrere Ortsnamen in Mecklenburg-Vorpommern
 Rootsee, jamaikanischer Vorname
 Rotseh, häufiger spanischer Vorname, Schreibweise auch Rotceh